Hoeselt VV was een Belgische voetbalclub uit Hoeselt. Hoeselt was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2146. Het hoogtepunt uit de clubgeschiedenis was een seizoen in Tweede Klasse in 1979/80. In 2001 ging de club in een fusie met Hoeselt SK op in KSV Hoeselt.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1926, en sloot op 17 november van dat jaar aan bij de Belgische Voetbalbond als Hoesseltsche VV, waar men stamnummer 848 kreeg toegekend. Uit protest tegen een omkoopaffaire stapte de club reeds na het seizoen 1931/32 alweer uit de bond.

Hoeselt ging twee jaar spelen in een concurrerende voetbalbond, de Vlaamse Voetbalbond. Deze bond en zijn competities hadden echter minder uitstralingen, en men moest ook verre verplaatsingen maken. Op 18 juli 1934 keerde men daarom weer terug naar de KBVB. Men schreef opnieuw in, en kreeg stamnummer 2146 toegekend. Hoeselt startte in de Limburgse tweede gewestelijke reeks.

Hoeselt klom er na enkele jaren al op naar de hoogste provinciale reeksen. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1946, klom Hoeselt voor het eerst op naar de nationale reeksen. Hoeselt speelde er tot 1948 in de bevorderingsreeksen, in die tijd de derde afdeling. In 1948 zakte men terug naar de hoogste provinciale reeks, waar men nog een decennium bleef spelen. In 1958 kon men even terugkeren in de nationale bevorderingsreeksen, na uitbreidingen van de competitie ondertussen de vierde afdeling, maar dit verblijf duurde maar een jaar en Hoeselt zakte terug naar Provinciale.

In 1968 begon uiteindelijk de beste periode voor de club. Hoeselt promoveerde terug naar Vierde Klasse en kon er zich ditmaal wel handhaven. De club kon zich een paar seizoenen handhaven in de middenmoot, tot men in 1972/73 de titel pakte. Hoeselt stootte zo door naar Derde Klasse.

Ook in Derde draaide Hoeselt meteen vlot mee als middenmoter, tot in 1979. Dat jaar pakte Hoeselt ook in Derde Klasse de titel en promoveerde zo voor het eerst in zijn bestaan naar Tweede Klasse. Dit hoogtepunt duurde echter maar één seizoen. Hoeselt werd afgetekend allerlaatste, en zakte na een jaar terug naar Derde Klasse.

Na een moeilijk eerste seizoen, eindigde Hoeselt weer verscheidene seizoenen naeen in de subtop. In 1984 strandde men zelfs op een tweede plaats in zijn reeks, op amper één puntje van reekswinnaar Patro Eisden. Dat jaar had de club ook de koninklijke titel gekregen. Hoeselt slaagde er echter nooit in opnieuw de overstap te maken, en vanaf het eind van de jaren 80 kon men ook niet meer meestrijden bovenaan. De ploeg had al drie seizoenen de degradatie kunnen afwenden, maar strandde in 1991 uiteindelijk als voorlaatste in zijn reeks. Na achttien jaar zakte Hoeselt zo opnieuw naar Vierde Klasse.

Het ging nu steil bergaf met de club. In Vierde Klasse eindigde men immers al meteen afgetekend al allerlaatste, en zo zakte men verder weg naar Eerste Provinciale, en dit na 24 jaar onafgebroken nationaal voetbal. Hoeselt kon zich niet meer herpakken, en zakte in het begin van de jaren 90 nog verder weg naar Tweede Provinciale. In 1997 volgde uiteindelijk zelfs de degradatie naar Derde Provinciale.

In 2000/01 fusioneerde men uiteindelijk met Hoeselt SK, een jongere Hoeseltse club, opgericht in 1967. Hoeselt SK was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7045, en zou net promoveren uit Vierde Provinciale. De fusieclub ging KS Verbroedering Hoeselt heten, en speelde in Derde Provinciale verder met stamnummer 7045. Stamnummer 2146 verdween definitief.

Resultaten

Bekende ex-spelers
  Willy Geurts
  Wilfried Sleurs, ooit speler en trainer bij Sint-Truidense VV

Voormalige Vlaamse voetbalclub
Sport in Hoeselt
Sportvereniging in Limburg (België)